Zenit of zenith, het hoogste punt van de sterrenhemel;
Zenith (film), een film uit 2010 met Jay O. Sanders;
Zenith (horloge), een Zwitserse horlogemaker;
Zenith (motorfiets), een Brits historische motorfietsmerk;
Zenith (Ruders), een muzikale compositie;
Zenith Electronics, een fabrikant van radio- en televisieapparatuur;
Zénith, een type concertzaal in Frankrijk waarvan de bekendste het Zénith de Paris is;
Zenith, plateelbakkerij 1915-1984 in Gouda;
Zenith (serie), een Nederlandse jeugdtelevisieserie uit 2019.

Zie ook
Zenit (doorverwijspagina)